Třebětice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Třebětice (ort i Tjeckien, Zlín), 
 Třebětice (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar